Simmons kan som auktorsförkortning betyda:

 Coralie M. Simmons
 Rebecca B. Simmons
 Herman Georg Simmons

Robotskapade auktorsförkortningar